Samenstelling Tweede Kamer 1891-1894 bevat een lijst met de samenstelling van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal in de zittingsperiode na de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 1891.

Nederland was verdeeld in 84 kiesdistricten, waarin 100 Tweede Kamerleden werden verkozen. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de verkiezingen van 9 en 23 juni 1891

Liberale Unie (53 zetels) 
Willem Hendrik de Beaufort (1844-1900)
Willem Hendrik de Beaufort (1845-1918)
Hendrik Adriaan van Beuningen
Meindert Boogaerdt Bzn.
Hendrik Johannes Bool
Jacob Willem Gustaaf Boreel van Hogelanden
Jan Frederik Willem Conrad
Jacob Theodoor Cremer
Albertus van Delden
Herman Jacob Dijckmeester
Antonie Jacob Willem Farncombe Sanders
Warmold Albertinus van der Feltz
Petrus Boele Jacobus Ferf
Hugo van Gijn
Hendrik Goeman Borgesius
Willem Jacob Geertsema
Johan George Gleichman
Gerardus Jacobus Goekoop
Henri Daniel Guyot
Abraham Frans Karel Hartogh
Bernardus Hermanus Heldt
Pieter Christiaan Jacobus Hennequin
George Hermann Hintzen
Samuel van Houten
Wesselius Marcus Houwing
Willem van der Kaay
Hubert Philippus de Kanter
Abraham van Karnebeek
Arnold Kerdijk
Jacob Johan van Kerkwijk
Egbert Broer Kielstra
Simon Taco Land
Isaäc Abraham Levy
Henry David Levyssohn Norman
Franciscus Lieftinck
Rudolf Pieter Mees R.Azn.
Willem de Meijier
Jacobus Marinus Pijnacker Hordijk
Hendrik Pyttersen Tzn.
Pieter Rink
Joan Röell
Petrus Hendrik Roessingh
Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg
Willem Jan Roijaards van den Ham
Jan Schepel
Harm Smeenge
Arie Smit
Jacob Dirk Veegens
Willem Adriaan Viruly Verbrugge
Willem Karel Marie Vrolik
Johannes Zaaijer Azn.
Geuchien Zijlma
Jan Zijp Kzn.

Antirevolutionairen (20 zetels)  
Jan van Alphen
Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland, voorzitter van de antirevolutionaire Kamerclub
Allard van der Borch van Verwolde
Willem Gerard Brantsen van de Zijp
Frederik van Bylandt
Alexander van Dedem
Godert Willem van Dedem
Johannes Hendricus Donner
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas
Ulrich Herman Huber
Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius
Constant Maurits Ernst van Löben Sels
Christiaan Lucasse
Theodoor Philip Mackay
Maarten Noordtzij
Walle Melis Oppedijk
Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye
Hendrik Seret
Henri Adolphe van de Velde
Simon van Velzen

Bahlmannianen (20 zetels) 
Bernardus Marie Bahlmann
Isaäc Burchard Diederik van den Berch van Heemstede
Jean Clercx
George Diepen
Franciscus Theodorus Johannes Hubertus Dobbelmann
Leopold Haffmans
Jan Harte van Tecklenburg
Jerôme Lambrechts
Iwan de Marchant et d'Ansembourg
Louis Michiels van Verduynen
Willem Mutsaers
Joannes Paulus Theodorus van Nunen
Lambert de Ram
Jan Hubert Joseph Schreinemacher
Pierre Guillaume Jean van der Schrieck
Josephus Theodorus Maria Smits van Oyen
Jacobus Antonius Nicolaas Travaglino
Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
Bernardus Reinierus Franciscus van Vlijmen
Felix Walter

Schaepmannianen (5 zetels)
Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel
Jean Gustave Stanislas Bevers
Maximilien Joseph Caspar Marie Kolkman
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Herman Schaepman

Radicaal-liberaal (1 zetel)
Boelo Luitjen Tijdens

Vooruitstrevend liberaal (1 zetel)
Adriaan Louis Poelman

Bijzonderheden 
 In 25 kiesdistricten was een tweede verkiezingsronde benodigd vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd gehouden op 23 juni 1891.
 Arie Smit (Liberale Unie) was kandidaat in twee kiesdistricten, Middelburg en Ridderkerk. In Ridderkerk werd hij direct gekozen, in Middelburg was een tweede verkiezingsronde noodzakelijk. Hij opteerde voor Ridderkerk, als gevolg waarvan de tweede ronde in Middelburg niet werd gehouden. Op 25 juni 1891 werd in Middelburg een naverkiezing gehouden waarbij Christiaan Lucasse (Antirevolutionairen) gekozen werd.
 Willem Mutsaers (Bahlmannianen) werd gekozen in twee kiesdistricten, Eindhoven en Waalwijk. Hij opteerde voor Waalwijk, als gevolg waarvan op 9 juli 1891 in Eindhoven een naverkiezing werd gehouden waarbij Josephus Theodorus Maria Smits van Oyen gekozen werd.
 Hendrik Goeman Borgesius (Liberale Unie) werd gekozen in twee kiesdistricten, Veendam en Zutphen. Hij opteerde voor Zutphen, als gevolg waarvan op 9 juli 1891 in Veendam een naverkiezing werd gehouden waarbij Adriaan Louis Poelman (vooruitstrevend liberaal) gekozen werd.
 Willem Treub (Radicaal-liberaal) werd in de tweede verkiezingsronde gekozen in het kiesdistrict Schoterland. Hij nam echter zijn benoeming niet aan. Bij een naverkiezing op 9 juli 1891 behaalde geen van de kandidaten de absolute meerderheid. In een tweede verkiezingsronde werd op 21 juli 1891 Hendrik Pyttersen Tzn. (Liberale Unie) gekozen.
 Willem Cornelis Johannes Josephus Cremers (Schaepmannianen) werd gekozen in het kiesdistrict Almelo. Hij nam echter zijn benoeming niet aan. Bij een naverkiezing op 23 juli 1891 werd Herman Schaepman gekozen. 
 Hendrik Jan Smidt (Liberale Unie) werd gekozen in het kiesdistrict Emmen. Hij nam zijn benoeming niet aan vanwege zijn toetreding tot het kabinet-Van Tienhoven op 21 augustus 1891. Bij een naverkiezing op 10 september 1891 werd Petrus Hendrik Roessingh gekozen.
 Johannes Tak van Poortvliet (Liberale Unie) werd gekozen in het kiesdistrict Amsterdam. Hij nam zijn benoeming niet aan vanwege zijn toetreding tot het kabinet-Van Tienhoven op 21 augustus 1891. Bij een naverkiezing op 10 september 1891 werd Willem Karel Marie Vrolik gekozen.
 Willem Karel van Dedem (Liberale Unie) werd gekozen in het kiesdistrict Hoorn. Hij nam zijn benoeming niet aan vanwege zijn toetreding tot het kabinet-Van Tienhoven op 21 augustus 1891. Bij een naverkiezing op 10 september 1891 behaalde geen van de kandidaten de absolute meerderheid. In een tweede verkiezingsronde werd op 24 september 1891 Petrus Boele Jacobus Ferf gekozen. Hij werd op 2 oktober 1891 geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1891 
 28 oktober: Meindert Boogaerdt (Liberale Unie) verliet de Tweede Kamer om gezondheidsredenen. Bij een tussentijdse verkiezing op 24 november in het kiesdistrict Gouda werd Jacob Petrus Havelaar (Antirevolutionairen) gekozen. Hij werd op 1 december geïnstalleerd. 
 9 november: Herman Jacob Dijckmeester (Liberale Unie) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 8 december in het kiesdistrict Tiel werd Meinard Tydeman gekozen. Hij werd op 14 december geïnstalleerd.

1892 
 8 februari: Willem van der Kaay (Liberale Unie) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als raadsheer bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Bij een tussentijdse verkiezing op 1 maart in het kiesdistrict Alkmaar werd hij herkozen. Hij werd op 9 maart geïnstalleerd.
 15 maart: De Bahlmannianen en Schaepmannianen vormden die dag de Rooms-Katholieke Kamerclub, die 25 zetels telde. Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen (Bahlmannianen) werd aangeduid als voorzitter.
 18 april: Maarten Noordtzij (Antirevolutionairen) verliet de Tweede Kamer om gezondheidsredenen. Bij een tussentijdse verkiezing op 10 mei in het kiesdistrict Kampen werd Æneas Mackay jr. gekozen. Hij werd op 18 mei geïnstalleerd.
 2 juni: Jan Hubert Joseph Schreinemacher (Bahlmannianen) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 28 juni in het kiesdistrict Maastricht behaalde geen van de kandidaten de absolute meerderheid. In een tweede verkiezingsronde werd op 12 juli Martin de Ras gekozen. Hij werd op 20 juli geïnstalleerd.
 7 juni: George Diepen (Bahlmannianen) verliet de Tweede Kamer. Bij een tussentijdse verkiezing op 28 juni in het kiesdistrict Roermond werd Gustave Louis Marie Hubert Ruijs van Beerenbroek gekozen. Hij werd op 7 juli geïnstalleerd.
 20 september: Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland nam ontslag als voorzitter van de antirevolutionaire Kamerclub en werd opgevolgd door Alexander van Dedem.
 27 september: Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen nam ontslag als voorzitter van de Rooms-Katholieke Kamerclub en werd opgevolgd door Gustave Louis Marie Hubert Ruijs van Beerenbroek (Bahlmannianen).
 12 november: Bernardus Reinierus Franciscus van Vlijmen (Bahlmannianen) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn bevordering in een hogere officiersrang. Bij een tussentijdse verkiezing op 6 december in het kiesdistrict Veghel werd hij herkozen. Hij werd op 13 december geïnstalleerd.
 12 november: Joannes Paulus Theodorus van Nunen (Bahlmannianen) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn vertrek naar Nederlands-Indië. Bij een tussentijdse verkiezing op 6 december in het kiesdistrict Zevenbergen werd Emile Alexis Marie van der Kun gekozen. Hij werd op 13 december geïnstalleerd.
 7 december: Henry David Levyssohn Norman (Liberale Unie) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 3 januari 1893 in het kiesdistrict Rotterdam werd Antoine Plate gekozen. Hij werd op 28 februari 1893 geïnstalleerd.
 13 december: Johannes Zaaijer Azn. (Liberale Unie) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als hoofdredacteur van de N.R.C. Bij een tussentijdse verkiezing op 24 januari 1893 in het kiesdistrict Leeuwarden behaalde geen van de kandidaten de absolute meerderheid. In een tweede verkiezingsronde werd op 7 februari 1893 Carel Victor Gerritsen (Radicale Bond) gekozen. Hij werd op 28 februari 1893 geïnstalleerd.

1893 
 10 maart: Walle Melis Oppedijk (Antirevolutionairen) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 4 april in het kiesdistrict Harlingen behaalde geen van de kandidaten de absolute meerderheid. In een tweede verkiezingsronde werd op 18 april Theo Heemskerk gekozen. Hij werd op 25 april geïnstalleerd.
 1 mei: Jacob Petrus Havelaar (Antirevolutionairen) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als directeur-generaal der Posterijen en Telegraphie. Bij een tussentijdse verkiezing op 30 mei in het kiesdistrict Gouda behaalde geen van de kandidaten de absolute meerderheid. In een tweede verkiezingsronde werd op 13 juni Theodore Gerard Glaude Valette (Liberale Unie) gekozen. Hij werd op 22 juni geïnstalleerd.
 1 juni: Jacob Willem Gustaaf Boreel van Hogelanden (Liberale Unie) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als burgemeester van Haarlem. Bij een tussentijdse verkiezing op 20 juni in het kiesdistrict Beverwijk behaalde geen van de kandidaten de absolute meerderheid. In een tweede verkiezingsronde werd op 4 juli Theodorus Lebuïnus Maria Hubertus Borret (Schaepmannianen) gekozen. Hij werd op 25 juli geïnstalleerd.
 29 juni: 21 leden van de Liberale Unie vormden de Kiesrecht-Kamerclub. Leden waren Hendrik Adriaan van Beuningen, Jacob Theodoor Cremer, Antonie Jacob Willem Farncombe Sanders, Petrus Boele Jacobus Ferf, Hendrik Goeman Borgesius, Abraham Frans Karel Hartogh, Bernardus Hermanus Heldt, Wesselius Marcus Houwing, Hubert Philippus de Kanter, Arnold Kerkwijk, Jacobus Marinus Pijnacker Hordijk, Pieter Rink, Petrus Hendrik Roessingh, Harm Smeenge, Arie Smit, Meinard Tydeman, Theodore Gerard Glaude Valette, Jacob Dirk Veegens, Willem Karel Marie Vrolik, Jan Zijp Kzn. en Geuchien Zijlma. Op 21 september werd Hendrik Goeman Borgesius aangeduid als voorzitter van deze kamerclub.
 7 oktober: Gustave Louis Marie Hubert Ruijs van Beerenbroek (Bahlmannianen) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als commissaris der Koningin in Limburg. Als voorzitter van de Rooms-Katholieke Kamerclub werd hij op 29 november opgevolgd door Leopold Haffmans (Bahlmannianen). Bij een tussentijdse verkiezing op 31 oktober in het kiesdistrict Roermond werd Willem Everts gekozen. Hij werd op 14 november geïnstalleerd.
 14 oktober: Adriaan Louis Poelman (vooruitstrevend liberaal) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 7 november in het kiesdistrict Veendam behaalde geen van de kandidaten de absolute meerderheid. In een tweede verkiezingsronde werd op 21 november Eerke Albert Smidt (Liberale Unie) gekozen. Hij werd op 28 november geïnstalleerd.
 17 december: Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius (Antirevolutionairen) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 9 januari 1894 in het kiesdistrict Goes werd Alexander de Savornin Lohman gekozen. Hij werd op 13 februari 1894 geïnstalleerd.

Zie ook 
 Historische zetelverdeling Tweede Kamer
 Tweede Kamerverkiezingen 1891
 Kabinet-Van Tienhoven

1891-1894